

Turno di qualificazione 
Le 52 squadre partecipanti sono state divise in 13 gruppi di 4. Si qualificano al Turno Elite le prime due classificate di ogni girone, oltre alle due migliori terze classificate, calcolata considerando solo gli incontri con le prime due di ogni gruppo. La Slovenia è qualificata automaticamente alla fase finale come paese organizzatore.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11 

 La partita, in programma inizialmente per il 21 ottobre all'FSCG Training Camp, è stata rinviata al giorno dopo.

Gruppo 12

Gruppo 13

Confronto tra le terze classificate

Turno Elite 
Le 28 squadre qualificate sono state divise in 7 gironi. Le vincenti si qualificheranno per la fase finale.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Collegamenti esterni